Антанас Запольскис (, род. 20 апреля 1962, Вильнюс) — советский и литовский шахматист, международный мастер (1992).

Биография 
Поляк по национальности. Младший из 7 детей в семье рабочего и домохозяйки.

Учился в Вильнюсе (сначала в Гимназии имени Саломеи Нерис, затем в школе № 27).

С 1980 г. работал инструктором-методистом в специализированной шахматно-шашечной школе олимпийского резерва. С 1982 г. работал в АХЧ Вильнюсского завода вычислительных машин. В 1984 г. вернулся к тренерской работе: стал инструктором-методистом Вильнюсского шахматного клуба.

В 1989 г. основал спортивный кооператив. С 1995 г. был администратором на предприятии «Validus». С 1998 г. индивидуальный предприниматель.

Проживает в деревне Дукштос (Вильнюсский район).

Политическая карьера 
В 2004 г. участвовал в выборах в Литовский сейм от партии «Молодая Литва».

Семья 
Жена: Йоланта Запольскене, преподаватель английского языка.

Сыновья: Томас и Витаутас.

Дочери: Индре и Вилне. Индре — выпускница института международных отношений Вильнюсского университета.

Шахматная деятельность 
Чемпион Литвы 1995 и 1999 гг.

В составе сборной Литвы участник командных чемпионатов Европы 1999 и 2003 гг.

Участник Кубков европейских клубов 1996 и 2008 гг. (в составе сборной Вильнюсского ШК и «ŠK Panevėžys» соответственно).

Участник зонального турнира 1995 г.

Победитель опен-турнира «Сердце Финляндии» 1997 г. (разделил 1—3 места с М. Рычаговым и А. В. Вейнгольдом). Победитель турнира во Фридек-Мистеке (2005 г.).

Участник чемпионатов Великобритании 2018 и 2019 гг.

В 1999 г. вёл шахматный отдел в газете «Respublika».

В 2000 г. стал вице-президентом Литовской шахматной федерации. В 2002 г. стал руководителем администрации федерации.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Антанаса Запольскиса в командных чемпионатах Европы
 Выступления Антанаса Запольскиса в Кубках европейских клубов
 Выступления Антанаса Запольскиса в командых чемпионатах мира среди сеньоров (50+)

Шахматисты СССР
Шахматисты Литвы
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам
Шахматные функционеры
Политики Литвы